

Населені пункти та їхні частини
 Грабівка (Ґрабувка) — село в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Божехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабувка — село в гміні Будзинь Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабувка — частина міста Тарнів в Малопольському воєводстві
 Ґрабувка — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві
 Ґрабувка — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Ґрабувка — частина села Стшешковіце-Дуже в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — частина села Добринка в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабувка — частина села Павлув у гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабувка — частина села Засядали в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабувка — частина села Ружа в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабувка — частина села Білий Бір у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабувка — частина села Зебжидовіце в гміні Зебжидовіце Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабувка — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабувка — частина села Сушець у гміні Сушець Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабувка — частина села Заґаюв у гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабувка — частина села Цешкови в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабувка — лісова осада в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґрабувка — лісова осада в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Грабівка

Примітки